Anne, forma francesa o inglesa del nombre propio Ana, hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Anne Bancroft (1931-2005), actriz estadounidense.
 Anne Bragance (1945-), escritora marroquí de origen francés.
 Anne Brontë (1820-1849), novelista y poetisa británica.
 Anne Carson (1950-), poetisa canadiense en lengua inglesa, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Míchigan.
 Anne Evans (1941-), soprano británica.
 Anne Frank (Ana Frank) (1929-1945), niña judía alemana, mundialmente conocida gracias al llamado 'Diario de Ana Frank', la edición en forma de libro de su diario íntimo.
 Anne Hathaway (1982-), actriz de cine estadounidense.
 Anne Heche (1969-), actriz, realizadora, escenógrafa y productora estadounidense.
 Anne Igartiburu (1969-), presentadora vasca de televisión.
 Anne Rice (1941-), novelista estadounidense.
 Anne Royall (1789-1854), periodista estadounidense.
 Anne Sinclair (1948-), , periodista francesa casada con Dominique Strauss-Kahn. 
 Anne Sullivan (1866-1936), maestra estadounidense.
 Anne Weber (1964-), escritora y traductora alemana.
 Anne Wiazemsky (1947-), escritora, actriz y directora de cine francesa.
 Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817), escritora suiza, considerada francesa por su influencia en la vida cultural parisina.
 Anne-Marie Albiach (1937-2012), escritora y traductora francesa.
 Anne-Marie David (1952-), cantante francesa apodada "La voz de cristal".
 Anne de Xainctonge (1567-1621), religiosa católica francesa, fundadora de la Compañía de Santa Úrsula de Dole.
 Carrie-Anne Moss (1967-), actriz canadiense.
 Marie-Anne Pierrette Paulze (Marie Lavoisier) (1758-1836), "madre de la química moderna" y esposa del científico Antoine Lavoisier.
 Anne-Armande de Crequy
 Anne-Marie Sandler
 Anne Bacon
 Anne Faber
 Anne Fortier
 Anne Jacobs

Además 
 Anne of Green Gables, libro escrito por la canadiense Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908.
 Anne, primer episodio de la tercera temporada de Buffy the Vampire Slayer.
 Anne, telenovela turca de 2016 protagonizada por Cansu Dere.